Krzysztof Kulawik ist der Name folgender Personen:

* Krzysztof Kulawik (Eishockeytrainer) (* 1950), polnischer Eishockeytrainer 
 Krzysztof Kulawik (Eishockeyspieler) (* 1993), polnischer Eishockeyspieler